NGC 4048 (другие обозначения — UGC 7023, IRAS12002+1817, MCG 3-31-20, VV 384, ZWG 98.30, KUG 1200+182, PGC 38040) — пекулярная спиральная галактика в созвездии Волос Вероники. Открыта Джоном Гершелем в 1827 году.

Галактика содержит деформированный бар и имеет две близкорасположенных галактики-спутника.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4048
Волосы Вероники (созвездие)